Accendino – dispositivo in grado di produrre del fuoco
 Presa accendisigari – connettore elettrico, normalmente per corrente continua a 12V